James Dabbs peut faire référence à: 

  (1937-2004), psychologue social et professeur de psychologie
  (1896-1970), auteur et agriculteur américain